Huangdi Xiang kan syfta på följande platser:

Kina 

 Huangdi Xiang (socken i Kina), Xinjiang, 
 Huangdi (socken i Kina), Hebei, 

Robotskapade Kinaförgreningar